Westwind steht für:

 einen Wind aus Westen, siehe Windrichtung
 Westwind (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2011
 Westwind, ein israelisches Geschäftsreiseflugzeug, siehe IAI 1124
 Westwind – Wir Nordrhein-Westfalen in Berlin, Verein in Berlin
 Westwind (Band), österreichische Musikgruppe

Siehe auch:

 Westwindzone